Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Chorosiński – polski organista
 Jan Chorosiński – polski folklorysta
 Michał Chorosiński – polski aktor 
 Wiesław Chorosiński – polski altowiolista, pedagog, organista i dyrygent